Die Regionalwahlen zum Parlament der autonomen portugiesischen Inselregion der Azoren fanden am 25. Oktober 2020 statt. Die sozialdemokratische PS verlor zum ersten Mal seit 2000 die absolute Mehrheit. Nach der Wahl formierte sich eine Koalition aus der liberal-konservativen PSD, der konservativen CDS-PP und der konservativ-monarchistischen PPM, welche von der liberalen IL und der rechtspopulistischen Chega unterstützt und von der PSD geführt wird. Die bisherige Regierungspartei PS musste in die Opposition.

Wahlsystem 
Die 57 Mitglieder des Regionalparlaments der Azoren werden durch ein proportionales System gewählt, bei dem die 9 Inseln eine Anzahl von Abgeordneten wählen, die proportional zur Anzahl der registrierten Wähler ist. Die Sitze werden mit dem D’Hondt-Verfahren zugewiesen. Darüber hinaus gibt es fünf Ausgleichsmandate.

Ergebnisse

Landesweites Ergebnis

Einzelnachweise 

Parlamentswahl in Portugal
Azoren
Azoren
Portugiesische Geschichte (21. Jahrhundert)
Azoren 2020